Олив Бранч има више значења:
 Олив Бранч (Илиноис)
 Олив Бранч (Мисисипи)